Бауэр, Фридрих:
 Бауэр, Фридрих Вильгельм (1731—1783) — генерал-квартирмейстер, инженер-гидротехник, архитектор, картограф.
 Бауэр, Фридрих Людвиг (1924—2015) — немецкий учёный в области информатики, заслуженный профессор Технического университета Мюнхена.